Le psaume 14 peut désigner : 
 le psaume 14 (13) : psaume 14 selon la numérotation hébraïque, psaume 13 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 15 (14) : psaume 15 selon la numérotation hébraïque, psaume 14 selon la numérotation grecque.